Glenelg (Schotland)
 Glenelg (Adelaide)
 Glenelg Shire
 Glenelg Rivier (Victoria)
 Glenelg Rivier (West-Australië)
 Glenelg (Verenigde Staten)
 Glenelg (Canada)
 Charles Grant, 1e baron Glenelg
 HMAS Glenelg (ACPB 96), Royal Australian Navy
 HMAS Glenelg (J236), Royal Australian Navy
 Glenelg Highway